Florus ist der Name von
 Florus (Heiliger), † 389, erster Bischof von Lodève
 Florus von Lyon († um 860), Diakon und Theologe 

Florus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:
 Florus, römischer Historiker in der Zeit der Kaiser Trajan (98–117) und Hadrian (117–138)
 Gaius Aquillius Florus, römischer Politiker während des Ersten Punischen Krieges
 Gessius Florus, (reg. 64–66 n. Chr.) römischer Prokurator in Judäa

 Mestrius Florus, römischer Senator und Konsul
 Publius Annius Florus, römischer Dichter und Rhetor des 2. Jahrhunderts

Florus ist der Familienname folgender Personen:
 Christof Florus (* 1956), deutscher Kommunalpolitiker (parteilos)

Siehe auch
 Der deutsche Florus, Werk von Eberhard Wassenberg (* 1610; † nach 1668) 
 Florus und Laurus, frühchristliche Zwillingsbrüder

Siehe auch:
 Floros